Tilden Township, du comté de Cherokee en Iowa.
 ,  du comté de Marquette, dans le Michigan.
 Tilden Township, comté de Berks, en Pennsylvanie.

Voir aussi 
 , du comté de Polk, dans le Minnesota.
 

Homonymie de townships